Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 2000 du tournoi de Wimbledon qui est disputé du 26 juin au . Ce tournoi est le troisième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Serena Williams et Venus Williams battent Julie Halard et Ai Sugiyama en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem et de leur  sur le circuit WTA.

Parcours 

|-
|1|| Lisa Raymond Rennae Stubbs||align=center|1/2 finale|| Julie Halard Ai Sugiyama (4)
|-
|3|| Martina Hingis Mary Pierce||align=center||| Amélie Cocheteux Nathalie Dechy
|-
|4|| Julie Halard Ai Sugiyama||align=center|Finale|| Serena Williams Venus Williams (8)
|-
|5|| Anna Kournikova Natasha Zvereva||align=center|1/2 finale|| Serena Williams Venus Williams (8)
|-
|6|| Virginia Ruano Pascual Paola Suárez||align=center|1/4 de finale|| Julie Halard Ai Sugiyama (4)
|-
|7|| Chanda Rubin Sandrine Testud||align=center||| Kristie Boogert Miriam Oremans
|-
|8||style=background-color:#CCCCFF| Serena Williams Venus Williams||align=center|Victoire|| Julie Halard Ai Sugiyama (4)
|-
|9|| Alexandra Fusai Nathalie Tauziat||align=center||| Amy Frazier Katie Schlukebir
|}

|-
|10|| Conchita Martínez Patricia Tarabini||align=center||| Jennifer Capriati Jelena Dokić
|-
|11|| Nicole Arendt Manon Bollegraf||align=center||| Els Callens Dominique Monami
|-
|12|| Irina Spîrlea Caroline Vis||align=center||| Serena Williams Venus Williams (8)
|-
|13|| Kimberly Po Anne-Gaëlle Sidot||align=center||| Mariaan de Swardt Martina Navrátilová ()
|-
|15|| Laurence Courtois Elena Likhovtseva||align=center||| Kristie Boogert Miriam Oremans
|-
|16|| Tina Križan Katarina Srebotnik||align=center||| Annabel Ellwood Alicia Molik
|-
|17|| Liezel Huber Laura Montalvo||align=center||| Amélie Mauresmo Arantxa Sánchez
|}

|-
|1|| Helen Crook Victoria Davies||align=center||| Cătălina Cristea Ruxandra Dragomir
|-
|2|| Angelika Bachmann Eva Dyrberg||align=center||| Virginia Ruano Pascual Paola Suárez (6)
|-
|3|| Selima Sfar Jasmin Wöhr||align=center||| Virginia Ruano Pascual Paola Suárez (6)
|-
|4|| Shinobu Asagoe Samantha Reeves||align=center||| Liezel Huber Laura Montalvo (17)
|}

|-
|1|| Louise Latimer Samantha Smith||align=center||| Rika Hiraki Seda Noorlander
|-
|2|| Julie Pullin Lorna Woodroffe||align=center||| Anke Huber Barbara Schett
|-
|3||style=background-color:#CCCCFF| Serena Williams Venus Williams||align=center|Victoire|| Julie Halard Ai Sugiyama (4)
|-
|4|| Mariaan de Swardt Martina Navrátilová||align=center|1/4 de finale|| Serena Williams Venus Williams (8)
|}

|-
|1|| Jennifer Hopkins Petra Rampre||align=center||| Nicole Arendt Manon Bollegraf (11)
|-
|2|| Caroline Dhenin Renata Kolbovic||align=center||| Surina De Beer Nana Miyagi
|}

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames du tournoi de Wimbledon

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

2000
Wimbledon Double dames
Tennis en Angleterre en 2000
Tennis en juin 2000
Tennis en juillet 2000